Новопетровка () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 35 человек. Почтовый индекс — 28334. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524985905.

Местный совет 
28333, Кировоградская обл., Петровский р-н, с. Червоноконстантиновка, ул. Победы, 1

Ссылки 
 Новопетровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)